Emhof bezeichnet:

 einen Ortsteil der Stadt Soltau, siehe Hötzingen
 Emhof (Schmidmühlen), Dorf und Gemarkung der Gemeinde Schmidmühlen
 ein Bauernhaus in Wilsede, siehe De Emhoff 
 Schloss Emhof in der Gemeinde Schmidmühlen